Backbone Entertainment — американская компания-разработчик видеоигр, базировавшаяся в Эмеривилле, Калифорния. Компания была образована в 2003 году в результате слияния разработчиков Digital Eclipse и ImaginEngine. В 2005 году Backbone объединилась с The Collective и образовала Foundation 9 Entertainment .

История 
Backbone Entertainment была образован в 2003 году путем слияния Digital Eclipse, разработчика эмуляторов аркадных игр, и ImaginEngine, разработчика образовательных игр. ImaginEngine оставалась независимой студией, базирующейся во Фрамингеме, Массачусетс, в то время как студии Digital Eclipse были поглощены Backbone, став соответственно Backbone Emeryville и Backbone Vancouver.  В 2004 году в сотрудничестве с Гавайским университетом Backbone открыла офис в Гонолулу, Гавайи, под руководством председателя Backbone Марка Лафриджа.  29 марта 2005 года Backbone Entertainment объявила о слиянии с другим разработчиком, The Collective, чтобы сформировать Foundation 9 Entertainment. К этому моменту Backbone также управляла студией Games2Learn, еще одним разработчиком образовательно-развлекательных игр. Позднее, в 2005 году, компания Backbone впервые получила известность, выпустив Death Jr., игру для PlayStation Portable.

В феврале 2006 года Backbone открыла еще одну дочернюю студию Backbone Charlottetown в Шарлоттауне, Остров Принца Эдуарда, Канада, под руководством Эндрю Эйра. В мае 2007 года новая студия, в которую вошли Эйр и несколько бывших сотрудников Digital Eclipse, отделилась от Backbone и стала Other Ocean Interactive, стремясь в меньшей степени продемонстрировать прежние отрицательные черты Digital Eclipse.  В сентябре 2008 года Backbone уволила большинство сотрудников своей студии в Ванкувере, после чего в мае 2009 года студия была полностью закрыта.  В октябре 2012 года Backbone уволила большую часть своего персонала в Эмеривилле, чтобы избежать полного закрытия. Несколько дней спустя стало известно, что ImaginEngine закрылась, в результате чего 25 человек, в том числе глава студии Рэндалл Сэнборн, остались без работы.

Дочерние компании 
Backbone Charlottetown (2006–2007)

Backbone Emeryville (2003–2015)

Backbone Vancouver (2003–2009)

Games2Learn

ImaginEngine (2003–2012)

Разработанные игры

Примечания

Ссылки 
 
Страницы с непроверенными переводами